Reocín är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Reocín ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Reocín är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Reocín. Runt Reocín är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelavega,  km öster om Reocín. Omgivningarna runt Reocín är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien